Die Abkürzung WDK steht für:

 Wechseldiskontkredit, ein Instrument zur kurzfristigen Refinanzierung
 Werkstatt der Kulturen, ein Veranstaltungszentrum in Berlin
 Wesel-Datteln-Kanal, ein Schifffahrtskanal im nördlichen Ruhrgebiet
 Windows Driver Kit, die neuere Bezeichnung für das Windows DDK von Microsoft
 Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V., Frankfurt am Main

WDK